Теорема Вайнберга о связи полей с частицами — утверждение о связи между видом фурье-образов квантованных полей и операторами рождения и уничтожения частиц положительной массы. Доказана С. Вайнбергом в 1964 году . Следствием этой теоремы являются зависимость типов полей от спина их квантов. При добавлении условия неприводимости поля по отношению к группе Пуанкаре можно получить уравнение Дирака для электрона, Вейля для нейтрино, Максвелла для фотона.

Формулировка 
Для частиц положительной массы фурье-образы квантованных полей связаны с операторами рождения и уничтожения частиц линейными соотношениями:

Пояснения 
Оператор  является оператором рождения новой частицы с импульсом  и состоянием поляризации . Оператор  является оператором уничтожения существующей частицы с импульсом  и состоянием поляризации . Оператор  является оператором рождения новой античастицы с импульсом  и состоянием поляризации . Оператор  является оператором уничтожения существующей античастицы с импульсом  и состоянием поляризации . Состояние поляризации  может принимать значения , где  — спин квантов поля. Эти операторы удовлетворяют перестановочным соотношениям:

 
 

Выражения  и  обозначают фурье-образы квантованного поля , из формулы

где , функция  равна единице при  и нулю при . Выражения  и  обозначают коэффициенты, однозначно вычисляемые при помощи использования свойств преобразований квантованных полей относительно группы Лоренца.

Следствия 
С использованием сформулированной выше теоремы Вайнберга о связи полей с частицами  может быть доказана, как следствие, Теорема Паули.

Примечания

Литература 
 

Физика элементарных частиц
Квантовая теория поля
Вайнберга
Вайнберга